Popovice est un toponyme qui peut désigner :

Popovice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Popovice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Popovice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Velké Popovice, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vysoké Popovice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie